Plaats in Indonesië
 Karangpule (Padamara), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karangpule (Sruweng), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java